Лореду () — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.
 Лореду (Амаранте)
 Лореду (Виейра-ду-Минью)
 Лореду (Паредеш)
 Лореду (Повуа-де-Ланьозу)
 Лореду (Санта-Мария-да-Фейра)
 Лореду (Санта-Марта-де-Пенагиан)

См. также 
 Лореда